Мартинково — название нескольких населённых пунктов:
 Мартинково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Мартинково — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.